Ausztria
Schenkenberg, hegy Bécs Döbling kerületében

 Németország
Schenkenberg, település Brandenburg tartományban

 Groß Schenkenberg, település Schleswig-Holstein tartományban